Osoby:
 Aleksander Sochaczewski − polski malarz
 Stanisław Sochaczewski − polski oficer

Regiony:
 powiat sochaczewski
 ziemia sochaczewska

Inne:
 Express Sochaczewski
 Sochaczewska Kolej Muzealna